Jean Lallemand ist der Name folgender Personen:

* Jean Lallemand (Diplomat) (1470–1560), französischer Diplomat und Politiker 
 Jean Lallemand (Mäzen) (1898–1987), kanadischer Unternehmer und Mäzen
 Jean Lallemand (Maler) (* 1928), französischer Maler 
 Jean-Baptiste Lallemand (1716–1803), französischer Maler

Siehe auch:
 Jean l’Aleman († nach 1264), Herr von Caesarea